Миросавци може бити:

 Миросавци (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Миросавци (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ